Aimeric – nome di persona
 Aimeric de Belenoi (XII–XIII secolo) – trovatore provenzale
 Aimeric de Narbonne (1230-1300) – condottiero francese
 Aimeric de Peguilhan (1170 circa – 1230 circa) – trovatore provenzale
 Aimeric de Sarlat (1200) – trovatore